Korsfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korsfjärden, Pargas, Åboland, 
 Korsfjärden (vid Strömsö, Raseborg), Nyland, 
 Korsfjärden (vid Storramsjö, Raseborg), Nyland, 
 Korsfjärden, Borgå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar